Thomas Murray (1663-1735) – pittore
Thomas Murray Junior (1770-1823) – politico statunitense
Thomas Murray (1836-1915) – politico canadese
T. C. Murray (1873-1959) – scrittore irlandese
Thomas E. Murray (1860-1929) – inventore
Thomas Murray (1877-1944) – giocatore di curling scozzese
Thomas Templeton Murray (1891-1966) – politico neozelandese
Thomas Jefferson Murray (1894-1971) – politico statunitense
Thomas Murray (1874-1935) – attore statunitense
Thomas Patrick Murray – politico statunitense
Thomas Murray – organista e docente statunitense, noto come interprete della musica romantica per organo
Thomas P. Murray (1969-vivente) – canottiere statunitense
Thomas Murray (1994-vivente) – canottiere neozelandese